JAD est un sigle qui peut désigner :
 Jamaah Ansharud Daulah, une organisation fondée en 2015 en Indonésie par divers groupes locaux qui soutiennent l'État islamique.

Jad est un prénom.